Luis Suárez Miramontes (ur. 1935) – hiszpański piłkarz i trener, laureat Złotej Piłki
 Luis Fernando Suárez (ur. 1959) – kolumbijski piłkarz i trener
 Luis Alberto Suárez (ur. 1987) – urugwajski piłkarz
 Luis Javier Suárez (ur. 1997) – kolumbijski piłkarz
 Murió Luis Suárez